Ондердонк - фамилия:

 Ондердонк, Джулиан (1882—1922) — американский художник, сын Роберта Ондердонка.
 Ондердонк, Роберт (1852—1917) — американский художник и педагог.
 Ондердонк, Элеонора (1884—1964) — американская художница, дочь Роберта Ондердонка.